mini|120px| Seoul
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2014 ist die erste Dreiband-Weltmeisterschaft in Südkorea. Sie fand vom 26. bis 30. November in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt.

Die Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen. Titelverteidiger war der Belgier Frédéric Caudron.

Allgemeine Informationen 

Es gilt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 7. Juli 2012). Gespielt wird in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen; die Erstplatzierten kommen ins Viertelfinale.

Teilnahmegebühr:
 200 €

Aufwandsentschädigung:
 Kontinentalspieler: 500 €
 Interkontinentalspieler: 700 €

Spielfolge:
 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wird wie folgt:
 Match Points (MP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Bester Einzeldurchschnitt (ED)
 Höchstserie (HS)

Zeitregulierung:
 40 Sekunden je Stoß
 nach Ablauf der Zeit (akustisches Signal) wird der Ball für den Gegner neu aufgesetzt
 Zwei Time-outs je Satz innerhalb der 40 Sekunden waren möglich, neues Zeitlimit: 80 Sekunden
Nachstoß:
 Qualifikationsrunde: Ja, beide Spieler erhalten 1 Punkt
 Finalrunde: Ja

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld besteht aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Eddy Merckx automatisch zur Teilnahme berechtigt ist. Die ersten 16 Spieler der Weltrangliste (Plätze 2–17) werden direkt eingeladen. Die Plätze 23–46 werden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung gilt: Europa (CEB): 13, neu hinzugekommen seit April 2013 ist Afrika (ACF): 2, Amerika (CPB): 8 und Asien (ACBC): 6. Die Plätze 47 und 48 werden über Wildcards des Ausrichterverbandes (hier: ACBC) vergeben.

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurde auf 40 Points mit Nachstoß. Alle angegebenen Spielzeiten beziehen sich auf die Ortszeit (GMT = Berlin −1h).

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2014
Karambolageveranstaltung 2014
Billardturnier in Seoul